Dieser Artikel behandelt die niederländische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.

Qualifikation 
Abschlusstabelle der Gruppe 3

Spielergebnisse

Relegationsspiele

Die Hinspiele wurden am 15. November ausgetragen, die Rückspiele folgten am 19. November 2003.

|}

Niederländisches Aufgebot 

Niederlande
2004